Абрам Кауфман: Кауфман, Абрам Евгеньевич (1855—1921) — российский журналист и публицист.
 Кауфман, Абрам Иосифович (1885—1971) — сионист, представитель Еврейского агентства на Дальнем Востоке.